Pozornica-podij je termin koji opisuje srednjovjekovnu pozornicu koja je obično bila smještena na gradskom trgu ili ispred crkve u obliku dugačkog podija. Na njemu se nalazilo nekoliko odjeljenih manjih pozornica (mansioni) koje su imale oblik kućica ili paviljona te su uvjetovale od glumaca uzdužni smjer kretanja. Za takvu pozornicu koja se sastoji od više istovremenih scena ponekad se rabi i termin simultana pozornica.

Kazalište